linea S60 della rete celere del Canton Ticino
 linea S60 della S-Bahn di Stoccarda
 linea S60 della S-Bahn di Vienna